Бірюк — відлюдник, нелюдимий, самітник, вовк.

Прізвище 

Бірюк — прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Бірюк Лариса Іванівна (* 1965) — заслужений юрист України
 Бірюк Лев Васильович ( 1946) — народний депутат України трьох скликань (2005—2012).
 Бірюк Микола Данилович ( 1937) — фізик, доктор фізико-математичних наук (1996).
 Бірюк Наталія Миколаївна ( 1988) — чемпіонка Європи з боксу (2011).
 Бірюк Олег Миколайович (1976—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бірюк Олена Василівна ( 1932) — спортсменка (художня гімнастика), заслужений майстер спорту СРСР (1964).

Див. також 
 «Бірюк» — український радянський художній фільм 1977 р. реж. Романа Балаяна.

Примітки 

Прізвища